Ludwig Marxer ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Marxer (Tiermediziner) (1855–1946), liechtensteinischer Tierarzt und Politiker
 Ludwig Marxer (Rechtsanwalt) (1897–1962), liechtensteinischer Rechtsanwalt und Politiker